Megaraptora — клада плотоядных динозавров из группы целурозавров, остатки которых обнаружены в Азии, Австралии и Южной Америке, в отложениях начиная от барремского и заканчивая маастрихтским ярусами.

Они диагностируются по удлинённому черепу, наличию коротких и сильно изогнутых зубов, сильно пневматизированному осевому скелету, достигающему средних хвостовых позвонков, а также длинным и мощным передним конечностям с большими и острыми когтями.

Несмотря на то, что некоторые авторы интерпретируют кладу как архаичную группу аллозавроидных теропод, все больше данных подтверждает гипотезу о том, что они могут являются членами целурозавров. Помимо достигнутого в настоящее время консенсуса относительно филогенетического распределения представителей клады Megaraptora среди целурозавров, внутренние отношения этой клады остаются плохо решёнными.

География находок 
Находки остатков Megaraptora в Азии относятся верхнебарремским отложениям формации Сао Хуа в Таиланде (Phuwiangvenator yaemniyomi и Vayuraptor nongbualamphuensis) и верхнебарремским отложениям формации Китадани в Японии (Fukuiraptor kitadaniensis). В Австралии самые старые находки относятся к барремско-аптским породам группы Стшелецкого, за которыми следуют породы альбской формации Эумералла (Australovenator wintonensis). Формация Гриман-Крик (сеноманский ярус) также дали остатки Megaraptoridae («Rapator ornitholestoides» и два неопределённых скелетных материала). Самые молодые находки Megaraptoridae в Австралии относятся к формации Уинтон (сеноман—турон), представленной Australovenator wintonensis и неопределённым представителем клады Megaraptora.

В Южной Америке самая старая находка данной группы динозавров происходит из формации Альб Сантана в Бразилии. Об изолированном позвонке также сообщалось в верхнемеловом периоде Мату-Гросу, Бразилия. Аргентинская Патагония имеет самый богатый ископаемый материал Megaraptora на континенте. Самые старые патагонские находки состоят из материала неопределённого происхождения из формации Бахо Барреал (сеноман—турон) и Aoniraptor libertatem, обнаруженного в пластах формации Уинкуль (сеноман—турон). Дополнительные палеонтологические записи включают Megaraptor namunhuaiquii из формации Портесуэло (коньяк), Murusraptor barrosaensis из формации Сьерра-Барроса (коньяк), Aerosteon riocoloradensis из формации Анаклето (сантон), Tratayenia rosalei из формации Бахо-де-ла-Карпа (сантон), Orkoraptor burkei из формации Серро Форталеза (кампан) и некоторые неопределённые остатки из двух маастрихтских отложений: формация Лаго Колхуэ-Уапи и формация Чоррильо.

В Южной Америке представители клады демонстрируют увеличение размеров и таксономического разнообразия в позднем меловом периоде. Небольшие (4–4,5 м) ранневетвящиеся виды эволюционировали в период баррема—апта на территории нынешней Азии, Южной Америки и Австралии. Представители клады среднего размера (4,5–6 м) появились в период с апта по нижний турон в Австралии и Южной Америке. В течение турона и коньяка они известны только из Южной Америки, причем формы среднего и крупного размера (6–7,5 м) более тесно связаны друг с другом, чем с другими членами группы. От сантонского до маастрихтского времени представители эндемичной южноамериканской клады стали еще более крупнее (8–10 м). 

Существует консенсус в отношении того, что после сеноманско-туронского временного интервала многие группы динозавров вымерли одновременно с возникновением, диверсификацией и увеличением численности других. Так, в конце сеномана произошло вымирание кархародонтозаврид и спинозаврид, которые были высшими хищниками Гондваны. До сеномана-турона мегарапторы мелких и средних размеров сосуществовали с кархародонтозавридами, но после турона у них наблюдается увеличение размеров тела. Предполагается, что мегарапторы (и другие группы теропод) заменили кархародонтозаврид в роли высших хищников на южных континентах в течение позднего мелового периода.

Классификация 
На кладограмме ниже показаны взаимоотношения внутри клады Megaraptora, выявленные в результаты филогенетического анализа, проведенного группой палеонтологов под руководство Алексиса Роландо (2022):

Примечания 

Тероподы
Динозавры мелового периода